Hanckwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ludwig Hanckwitz (1808–1869), deutscher Lehrer und Politiker
 Ambrosius Gottfried Hanckwitz (1660–1741), deutsch-britischer Chemiker